Stazione di Flughafen (letteralmente: «stazione dell'aeroporto») può riferirsi a:
 stazione di Flughafen – stazione della metropolitana di Norimberga
 stazione di Flughafen (oggi stazione di Paradestraße) – stazione della metropolitana di Berlino, così denominata dal 1927 al 1937
 stazione di Flughafen (oggi stazione di Platz der Luftbrücke) – stazione della metropolitana di Berlino, così denominata dal 1937 al 1975